Bøsse kan betegne
 En mandlig homoseksuel
 Et haglgevær, eller uformelt andre skydevåben
 En beholder til indsamling af penge - sparebøsse, kirkebøsse, raslebøsse
 En beholder til fordeling af krydderier - saltbøsse, peberbøsse